Une pelouse est une formation végétale composée principalement d'herbes courtes. On distingue :
 les pelouses artificielles semées ou  gazons 
 les pelouses naturelles
 Autre 
 une pelouse artificielle est aussi une imitation de gazon faite de matière plastique
 Pelouse, une commune française de la Lozère
 Léon Germain Pelouse, un peintre paysagiste français du 
 Pelouse d'honneur, lieux des sépultures des combattants.